Спиридон Милиаракис (, 1852, Афины — 1919, Афины) — греческий врач и профессор ботаники в Афинского университета. Основатель науки ботаники в Греции, основатель экспериментальной ботанической лаборатории.

Биографические сведения 

Спиридон Милиаракис родился 1852 года в Афинах. Изучал медицину в Афинском университете. Получил докторскую степень в 1876 году и отправился в Германию на стипендию от правительства, чтобы продолжить обучение. Изучал ботанику и закончил Вюрцбургский университет, получив вторую степень доктора наук.

Он вернулся в Грецию и стал преподавателем, куратором ботанического музея и профессором естественной истории в Практическом лицее. В 1892 году он назначен профессором ботаники в Афинский университет. Оставил преподавание только в 1918 году.

Основные труды

Примечания

Ссылки 
 Σπυρίδων Μηλιαράκης — Βιογραφικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
 

Выпускники Афинского университета
Преподаватели Афинского университета
Врачи Греции
Ботаники Греции